Mixsa ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Volker Mixsa (1944–2016), deutscher Bildhauer
 Jan Mixsa (* 1970), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Mixa